«Así es» o «es así» puede referirse a:

Música 
 Así es (1994), álbum del cantante ecuatoriano Gerardo Mejía.
 Así es (2001), canción del grupo mexicano Zurdok.
 Así es (2008), álbum del cantante chileno Américo.
 Así es (2012), canción del grupo argentino Bersuit Vergarabat.

 Es así (1997), álbum del cantante italiano Piero Cassano.
 Es así (2010), álbum del cantante italiano Nek.

Teatro 
 Así es (si así os parece) (1917), obra de teatro de Luigi Pirandello.

Periódico 
Es Así, boletín nacional de los Círculos Doctrinales José Antonio, editado entre 1962 y 1964.